La Puerta (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
 La Puerta (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 La Puerta de Segura, een gemeente in de Spaanse provincie Jaén